Rastorgujew ist der Familienname von:
 Lew Iwanowitsch Rastorgujew (1769–1823), russischer Unternehmer
 Nikolai Wjatscheslawowitsch Rastorgujew (* 1957), russischer Sänger, Musiker, Schauspieler und Politiker
 Wera Sergejewna Rastorgujewa (1912–2005), russische Iranistin

Sonstiges:
 Rastorgujew-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Rastorgujew-Insel, russische Insel in der Karasee